Juschny ist der Nachname folgender Personen:
 Michail Michailowitsch Juschny (* 1982), russischer Tennisspieler

Juschny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:

in Kasachstan:
 Juschny (Kasachstan), eine Siedlung im Gebiet Qaraghandy

in Russland:
 Siedlungen städtischen Typs:
 Juschny (Region Altai, Barnaul), in der Region Altai, Stadtkreis Barnaul
 Juschny (Tscheljabinsk, Nagaibakski), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Nagaibakski

 Stadtteile:
 Juschny (Kaliningrad, Moskau), im Moskauer Rajon der Stadt Kaliningrad (bis 1946 Aweiden und Speichersdorf, Stadt Königsberg, Ostpreußen)
 Juschny (Kaliningrad, Swetlogorsk), Ortsteil der Stadt Swetlogorsk in der Oblast Kaliningrad (vor 1945 Alexwangen, Ostpreußen)

 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 in der Region Altai:
 Juschny (Region Altai, Smolenskoje), im Rajon Smolenskoje
 in der Oblast Amur:
 Juschny (Amur)
 in der Republik Baschkortostan:
 Juschny (Baschkortostan)
 in der Region Chabarowsk:
 Juschny (Chabarowsk)
 in der Oblast Irkutsk:
 Juschny (Irkutsk)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Juschny (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Juschny (Kaliningrad) (bis 1946 Jesau, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 in der Republik Kalmückien:
 Juschny (Kalmückien, Gorodowikowsk), im Rajon Gorodowikowsk
 Juschny (Kalmückien, Iki-Burul), im Rajon Iki-Burul
 in der Oblast Kemerowo:
 Juschny (Kemerowo, Leninsk-Kusnezki), im Rajon Leninsk-Kusnezki
 Juschny (Kemerowo, Nowokusnezk), im Rajon Nowokusnezk
 in der Region Krasnodar:
 Juschny (Krasnodar, Armawir), im Stadtkreis Armawir
 Juschny (Krasnodar, Beloretschensk), im Stadtkreis Beloretschensk
 Juschny (Krasnodar, Dinskaja), im Rajon Dinskaja
 Juschny (Krasnodar, Korenowsk), im Rajon Korenowsk
 Juschny (Krasnodar, Krymsk), im Rajon Krymsk
 Juschny (Krasnodar, Kurganinsk), im Rajon Kurganinsk
 Juschny (Krasnodar, Nowokubansk), im Rajon Nowokubansk
 Juschny (Krasnodar, Nowopokrowskaja), im Rajon Nowopokrowskaja
 Juschny (Krasnodar, Otradnaja), im Rajon Otradnaja
 Juschny (Krasnodar, Pawlowskaja), im Rajon Pawlowskaja
 Juschny (Krasnodar, Tichorezk), im Rajon Tichorezk
 Juschny (Krasnodar, Ust-Labinsk), im Rajon Ust-Labinsk
 in der Oblast Kursk:
 Juschny (Kursk, Korenewo), im Rajon Korenewo
 Juschny (Kursk, Sudscha), im Rajon Sudscha
 in der Oblast Lipezk:
 Juschny (Lipezk)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Juschny (Nischni Nowgorod, Tonschajewo), im Rajon Tonschajewo
 Juschny (Nischni Nowgorod, Worotynez), im Rajon Worotynez
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Juschny (Nowosibirsk)
 in der Oblast Omsk:
 Juschny (Omsk, Issilkul), im Rajon Issilkul
 Juschny (Omsk, Ljubinski), im Rajon Ljubinski
 Juschny (Omsk, Ust-Ischim), im Rajon Ust-Ischim
 in der Oblast Orenburg:
 Juschny (Orenburg, Alexandrowka), im Rajon Alexandrowka
 Juschny (Orenburg, Krasnogwardeiski), im Rajon Krasnogwardeiski
 Juschny (Orenburg, Perewolozki), im Rajon Perewolozki
 in der Oblast Orjol:
 Juschny (Orjol)
 in der Oblast Pensa:
 Juschny (Pensa)
 in der Region Perm:
 Juschny (Perm, Bolschaja Sosnowa), im Rajon Bolschaja Sosnowa
 Juschny (Perm, Suksun), im Rajon Suksun
 in der Oblast Rjasan:
 Juschny (Rjasan, Miloslawskoje), im Rajon Miloslawskoje
 Juschny (Rjasan, Skopin), im Rajon Skopin
 in der Oblast Rostow:
 Juschny (Rostow, Asow), im Rajon Asow
 Juschny (Rostow, Martynowka), im Rajon Martynowka
 in der Oblast Samara:
 Juschny (Samara)
 in der Oblast Saratow:
 Juschny (Saratow, Jerschow), im Rajon Jerschow
 Juschny (Saratow, Samoilowka), im Rajon Samoilowka
 in der Region Stawropol:
 Juschny (Stawropol)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Juschny (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tomsk:
 Juschny (Tomsk)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Juschny (Tscheljabinsk, Agapowka), im Rajon Agapowka
 Juschny (Tscheljabinsk, Slatoust), im Stadtkreis Slatoust
 im Autonomen Kreis der Tschuktschen:
 Juschny (Tschuktschen)
 in der Oblast Tula:
 Juschny (Tula, Leninski), im Rajon Leninski
 Juschny (Tula, Plawsk), im Rajon Plawsk
 Juschny (Tula, Tschern), im Rajon Tschern
 Juschny (Tula, Uslowaja), im Stadtkreis Uslowaja
 in der Oblast Twer:
 Juschny (Twer, Nelidowo), im Rajon Nelidowo
 Juschny (Twer, Ostaschkow), im Rajon Ostaschkow
 in der Oblast Wladimir:
 Juschny (Wladimir)
 in der Oblast Wologda:
 Juschny (Wologda)
 in der Oblast Woronesch:
 Juschny (Woronesch)

Siehe auch:
 Juschne, Stadt in der Ukraine (russische Namensform Juschny)